Glodeni ist der Name folgender Orte:

 Glodeni (Republik Moldau), Stadt im Rajon Glodeni in der Republik Moldau
 Glodeni (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița in Rumänien
 Glodeni (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș in Rumänien 
 Glodeni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj in Rumänien 
 Glodeni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui in Rumänien 
 Rajon Glodeni, Verwaltungseinheit in der Republik Moldau